Патерно има више значења:
 Патерно (Анкона), је насеље у Италији у округу Анкона, региону Марке
 Патерно (Катанија), је насеље у Италији у округу Катанија, региону Сицилија
 Патерно (Фиренца), је насеље у Италији у округу Фиренца, региону Тоскана
 Патерно (Фрозиноне), је насеље у Италији у округу Фрозиноне, региону Лацио
 Патерно (Л’Аквила), је насеље у Италији у округу Л'Аквила, региону Абруцо
 Патерно (Мачерата), насеље је у Италији у округу Мачерата, региону Марке
 Патерно (Перуђа), је насеље у Италији у округу Перуђа, региону Умбрија
 Патерно (Потенца), је насеље у Италији у округу Потенца, региону Базиликата
 Патерно (Ријети), је насеље у Италији у округу Ријети, региону Лацио
 Патерно (Терамо), је насеље у Италији у округу Терамо, региону Абруцо